Talas bezeichnet:
 Talas (Kirgisistan), Stadt in Kirgisistan
 Gebiet Talas, Verwaltungsbezirk in Kirgisistan, mit Verwaltungssitz in der gleichnamigen Stadt
 Talas (Fluss), Fluss in Kirgisistan
 Talas (Schambyl), Landkreis in Kasachstan im Gebiet Schambyl
 Talas (Bezirk), Landkreis in der türkischen Provinz Kayseri
 Talas (Kayseri), Stadt in dem türkischen Landkreis Talas
 Talas (Band), frühere US-amerikanische Rockband um den Bassisten Billy Sheehan
 Pazifische Taifunsaison 2011#Schwerer Tropischer Sturm Talas, Taifun im Jahr 2011

Talas ist der Familienname folgender Personen:
 Onni Talas (1877–1958), finnischer Politiker, Diplomat, Mitglied des Reichstags und Justizminister

Siehe auch
 Los Talas
 Las Talas
 Tallas